Švýcarská hokejová liga - sezóna 1997/1998. Vítězem se stal tým EV Zug. V Play-out se zachránili ZSC Lions naopak HC La Chaux-de-Fonds a SC Herisau ze soutěže sestoupili.

Hrací systém 

Za jeden tým mohlo hrát jen 20 hráčů. Nejlepších osm týmu mohlo hrát play-off (vyřazovací boje). Čtvrtfinále, Semifinále a Finále takto se hrálo ve vyřazovacích bojích.

Poslední tři týmy z NLA zase museli hrát play-out. Hrálo se na osm utkání.

Základní část

Konečná tabulka

Nejlepší střelci

Play out 
V Play-out se zachránili ZSC Lions naopak HC La Chaux-de-Fonds a SC Herisau ze soutěže sestoupili.

Zápasy

Externí odkazy 

Detail z Sezony 1997/98
hockeydb.com

Švýcarská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 1997
Lední hokej v roce 1998